Для государств и их лидеров этот год отмечен следующими событиями:
 В Баварии отстранён от власти король Отто I
 24 мая состоялась свадьба принца Ганноверского Эрнста Августа и Виктории Луизы, единственной дочери германского императора Вильгельма II, после которой Эрнст Август стал герцогом Брауншвейга
 5 (18) марта в Салониках анархистом Александросом Схинасом был застрелен король Греции Георг I
 В Мексике Викториано Уэрта совершил 18 февраля государственный переворот, после которого был убит отстранённый президент Франсиско Мадеро.

Ниже представлен список глав государств по состоянию на 1913 год.

Азия

Африка

Европа

Океания

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Ссылки 
 Rulers.org
 Онлайн энциклопедия лидеров стран и территорий

1913
1913 год